Tibor Jančula ist der Name folgender Personen:

* Tibor Jančula (Fußballspieler, 1945), tschechischer Fußballspieler
 Tibor Jančula (Fußballspieler, 1969), slowakischer Fußballspieler und -trainer